Centru civic poate avea următoarele semnificații:
 Centru civic – zonă centrală a unui oraș.
 Centru Civic – cartier situat în sectorul 3 al municipiului București.
 Centrul Civic – cartier situat în centrul municipiului Brașov.
 Centrul Civic – cartier situat în municipiul Iași.
 Centrul Civic – cartier situat centrul municipiului Oradea.
 Centru Civic – (poloneza: Śródmieście) cartier situat în centrul al municipiului Varșovia, Polonia.